Тилахун Регасса Дабе — эфиопский легкоатлет, бегун на длинные дистанции. Выступать на международных соревнованиях начал в 2008 году. Бронзовый призёр чемпионата мира по полумарафону 2009 года в командном первенстве, а также занял 11-е место в личном первенстве с результатом 1:02.08. Занял 6-е место на мемориале Фанни Бланкерс-Кун 2012 года в беге на 10 000 метров — 27.18,90.

В 2012 году занял 3-е место, на дебютном для себя Чикагском марафоне — 2:05.27. В 2013 году стал победителем Роттердамского марафона с результатом 2:05.38.

Личный рекорд в полумарафоне — 59.19.

Достижения 
Сезон 2014 года
12 октября выиграл Эйндховенский марафон — 2:06.21.

Сезон 2015 года
3 января занял 2-е место на Сямыньском марафоне с результатом 2:06.54.

26 апреля на Лондонском марафоне занял 5-е место — 2:07.16.

Примечания

Ссылки 
 

Бегуны на длинные дистанции Эфиопии
Марафонцы Эфиопии